Anselin ist der Familienname von:

 Cédric Anselin (* 1977), französischer Fußballspieler
 Eugénie Anselin (* 1991), luxemburgische Schauspielerin